Штрикер (XIII век) — средневерхненемецкий поэт.
 Штрикер, Иван Христианович (1750—1840) — свеаборгский плац-майор, полковник.
 Штрикер, Саломон (1834—1898) — австрийский анатом и гистолог.
 Штрикер, Юхан Кристофер (1726—1792) — шведский библеист.